Cachanilla generalmente se refiere al nombre común que designa al arbusto Pluchea sericea. Además, puede hacer referencia a:
 Cachanilla, gentilicio informal con que se designa a los naturales de la ciudad de Mexicali (Baja California, México) y su valle.
 Puro Cachanilla, canción del compositor mexicano Antonio Valdez Herrera, que exalta el gentilicio informal para designar a los mexicalenses.